Cristian Nasuti – calciatore argentino
 Giulia Nasuti – calciatrice italiana